Slava kan syfta på:
  
 Slava – ett serbisktortodoxt firande av familjehelgonet
 Slava (slagskepp) – ett ryskt slagskepp från första världskriget
 Slava (ur), ett ryskt klockmärke som tillverkas av Second Moscow Watch Factory
 Slava-klass – en modern rysk fartygsklass

Geografi

Polen 

 Sława – en ort

Rumänien 
 Slava Cercheză – en comună